Bernetti je priimek več oseb:    
 Alessandro Bernetti, italijanski rimskokatoliški škof
 Luiz Vicente Bernetti, brazilski rimskokatoliški škof
 Tommaso Bernetti, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal